Z (letter), een letter in het alfabet
 zie Latijns schrift

Wiskunde
gehele getallen, een verzameling, aangeduid met ℤ of 
z, de derde onbekende grootheid, zie bijvoorbeeld vergelijking (wiskunde)
z-as, de derde as in een driedimensionaal coördinatenstelsel
Zijde (meetkunde), van ruimtelijke of tweedimensionale figuur

Natuurkunde
impedantie, Z 
atoomnummer of atoomgetal, Z, het aantal protonen in een atoomkern
Z-boson, Z, een bepaald elementair deeltje
Z, metaalgehalte van een hemellichaam, zie Metaal (astronomie)
z,  een maat voor roodverschuiving

Computers en informatica
Z (computerspel), een computerspel
Z (bestandsformaat), een bestandsformaat voor gecomprimeerde archieven

Overig
Z (automerk), een Tsjechisch automerk
Z (wielerploeg), een voormalige Franse wielerploeg
zuid, Z, de windrichting
Z (schaal), een modelbouwschaal
Zambia
zie Lijst van landcodes voor voertuigen
Oldsmobile Z, een autotype
zinker, leiding op de bodem van een waterweg
vrijbuiter (zeilboot) een zeilbootklasse met zeilteken Z
snurken, in tekst weergegeven als zzz
З, een Cyrillische letter die wordt uitgesproken als z
Z (film), een Frans-Algerijnse film
UTC+0, gecoördineerde standaardtijd, Z
Ƶ, letter uit het Latijnse alfabet
Ž, een grafeem, meestal gebruikt ter aanduiding van de stemhebbende postalveolaire fricatief
Z!, een Amsterdamse daklozenkrant (zie aldaar)
Z (Russisch militair symbool)